Theater District steht für:

 ein Viertel in New York, siehe Broadway (Theater)
 ein Viertel in San Francisco, siehe Union Square (San Francisco)